CNO est un sigle qui peut faire référence à :
 Comité national olympique ;
 Conseil national de l'Ordre des médecins, sages-femmes, dentistes, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, podologues ;
 Chief of Naval Operations (en français, chef des opérations navales), aux États-Unis ;
 Comité de normalisation obligataire, un sigle utilisé par la Banque de France ;
 CNO cycle (où CNO signifie carbon–nitrogen–oxygen) (en français, cycle carbone-azote-oxygène), un cycle de réaction de fusion nucléaire ;
 Cincinnati, New Orleans and Texas Pacific Railway (CNO&TP), un chemin de fer des États-Unis ;
 Caucase du Nord-Ouest, une région linguistique du Caucase ;
 Centre national d'observation, l'ancien nom du Centre national d'évaluation, une structure de l'administration pénitentiaire en France ;
 compléments nutritionnels oraux, en médecine (voir complément alimentaire).

CNO est aussi un code qui peut faire référence à :
 Chino Airport, en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;

Code IATA des aéroports